Srednja vas je lahko:

Naselje v Sloveniji 

 Srednja vas - Občina Radovljica
 Srednja vas - Občina Semič
 Srednja vas - Goriče
 Srednja vas - Loški potok
 Srednja vas - Poljane
 Srednja vas pri Dragi
 Srednja vas pri Kamniku
 Srednja vas pri Polhovem Gradcu
 Srednja vas pri Šenčurju
 Srednja vas v Bohinju

Glej tudi 

 Srednja vas - Borgo di Mezzo (zaselek v Italiji, Beneška Slovenija)
 Srednja vas, na Gorenčah, Untermitterdorf, občina Ruda, avstrijska Koroška
 Župnija Srednja vas v Bohinju